Asenovo (Pleven) - dorp in de Bulgaarse oblast Pleven
 Asenovo (Veliko Tarnovo) - dorp in de Bulgaarse oblast Veliko Tarnovo
 Asenovo (Jambol) - dorp in de Bulgaarse oblast Jambol